Abdullah Al-Dosari – ex calciatore saudita
 Abdullah Jumaan Al-Dosari – ex calciatore saudita
 Abdullaziz Al-Dosari – calciatore saudita
 Ahmed Dukhi Al-Dosari – ex calciatore saudita
 Faisal Al-Dosari – ex calciatore bahreinita
 Khamis Al-Owairan Al-Dosari – calciatore saudita
 Obeid Al-Dosari – ex calciatore saudita
 Rashed Al-Dosari – calciatore bahreinita
 Rashid Shafi Al-Dosari – discobolo qatariota
 Saad Al-Dosari – calciatore saudita